Puchar Europy w snowboardzie w sezonie 2011/2012 to edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się 27 października 2011 roku w szwajcarskim Saas-Fee w zawodach halfpipe'u. Ostatnie zawody sezonu dla mężczyzn zostały rozegrane 24 marca 2012 roku we austriackim Haus, natomiast ostatnie kobiece zawody odbyły się 21 marca 2012 roku w rosyjskim Szekerilu.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 slalom gigant (PGS)
 snowcross
 slopestyle
 halfpipe
 Big Air

Kalendarz i wyniki

Mężczyźni

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
Wyniki na stronie Fis-u

2011 w sportach zimowych
2012 w sportach zimowych
Puchar Europy w snowboardzie
2011 w Europie
2012 w Europie